Андрей Александрович Беломытцев (29 октября 1994, Москва, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Начал заниматься футболом в возрасте шести лет в школе московского «Спартака», где играл в течение десяти лет. Первую половину 2011 года провёл без клуба, вторую половину отыграл в любительской команде «Олимп» Фрязино, где познакомился с президентом Артёмом Хачатуряном. Хачатурян вскоре основал клуб «Квазар», куда летом 2013 года перешёл Беломытцев. Через год оказался в клубе армянской премьер-лиги «Улисс», за который провёл 22 матча. Летом 2015 перешёл в другой клуб Хачатуряна — «Мику». Первую половину 2016 года провёл в качестве свободного агента, безуспешно ездил на просмотр в «Крумкачы», в июле подписал контракт с латвийским клубом «Даугавпилс».

Ссылки 
 http://www.lfl.ru/person12533

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Мика»